Osek ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Osek (deutsch Ossegg), Stadt im Okres Teplice
 Osek nad Bečvou (deutsch Ossek an der Betschwa), Gemeinde im Okres Přerov
 Osek u Hořovic, Gemeinde im Okres Beroun
 Osek u Milevska (deutsch Wosek), Gemeinde im Okres Písek
 Osek u Radomyšle (deutsch Ossek), Gemeinde im Okres Strakonice
 Osek u Rokycan, (deutsch Wosek), Gemeinde im Okres Rokycany
 Osek u Sobotky, Gemeinde im Okres Jičín
 Velký Osek (deutsch Groß Wossek), Gemeinde im Okres Kolín 
 Osek (Kněžice) (deutsch Wosek), Ortsteil von Kněžice, Okres Nymburk
 Osek (deutsch Wossek), Ortsteil von Řenče, Okres Plzeň-jih

Ort in Slowenien:
 Osek (Nova Gorica), ein Ortsteil in der Gesamtgemeinde Nova Gorica

Sonstiges:
 ein industrielles Standardisierungsgremium, siehe OSEK
 eine umgangssprachliche Bezeichnung für den vom OSEK-Gremium erarbeiteten Betriebssystemstandard OSEK-OS

Siehe auch:
 Ossek